De Coupe de la Ligue 2002/03 was de negende editie van dit Franse voetbalbekertoernooi, dat werd georganiseerd door de LFP, de betaaldvoetbalsectie van de Franse voetbalbond (FFF). Aan het toernooi namen de 40 clubs uit de Ligue 1 en Ligue 2 deel plus vier clubs uit de Championnat National. 

Het bekertoernooi begon op 10 oktober 2002 en eindigde op 17 mei 2003 met de finale in het Stade de France in Saint-Denis, een voorstadje van de hoofdstad Parijs. De eindstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Damien Ledentu. AS Monaco versloeg FC Sochaux met 4-1 in de eindstrijd, en plaatste zich daardoor voor de strijd om de UEFA Cup 2003/04. AS Monaco won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
Ligue 1 2002/03
Coupe de France 2002/03

2003
Bekervoetbal 2002/03